Мулымья — топоним в Ханты-Мансийском автономном округе:

 Мулымья — река.
 Мулымья — посёлок.
 Мулымья — сельское поселение.

См. также 
Малая Мулымья
Северная Мулымья